Anál může znamenat:
 letopis  (od annus = rok)
 anální otvor (od anus = řiť)
 anální sex (od anus = řiť)

Externí odkazy